Кафтан с шёлковой каймой из коллекции Метрополитен-музея представляет собой типичную одежду, которую носили всадники на Великом Шёлковом пути, на Северном Кавказе в VIII—X вв. Кафтан реконструирован из фрагментов одежды, раскопанных в могильнике у Мощевой Балки (находится у реки Большая Лаба в Карачаево-Черкесии, в Причерноморско-Каспийской степи). Мощевая Балка считается частью салтово-маяцкой археологической культуры.

Кафтан ассоциируется с парой шёлковых лосин с льняными ступнями, также в Метрополитене. Наряду с фрагментами одежды из Мощевой Балки в собрании Эрмитажа в Санкт-Петербурге кафтан и лосины представляют собой редкие остатки одежды с Кавказа, где климат, в отличие от более засушливых районов, в целом не способствует сохранению органических материалов.

Обстановка 
Шёлковый путь был великим сухопутным торговым путём Древнего мира, по которому шли товары, включая шёлк, из Китая в Средиземное море. К VI веку н. э. напряжённость между Византией и Сасанидской империей нарушила торговлю по традиционному маршруту. Среднеазиатские купцы разработали новый маршрут в Византию, идущий на север от Каспийского моря и пересекающий Кавказские горы через крутые перевалы (наиболее заметно на Северном Кавказе, Дарьяльское ущелье). Первый караван с китайскими шелками прошёл по этому северокавказскому маршруту в 568 году. Кавказские шёлковые пути использовались в Средние века, потеряв своё значение только в XIV веке.

В XX веке многие текстильные находки этого периода были обнаружены у горных перевалов и в подошвах холмов ниже. Основное местонахождение — могильник на Мощевой Балке («Лощина мумий или реликвий»), в густом лесу на высоте около  над уровнем моря. Анна А. Иерусалимская, хранитель отдела северокавказских древностей в Эрмитаже, много писала о находках (по-русски и по-немецки), но Эльфрида Р. Кнауэр заключает, что «ни возраст, ни места производства большинства китайских шелков ни те, что из восточного Средиземноморья, обнаруженные на стоянках Северного Кавказа, пока не могут быть определены с абсолютной уверенностью. При отсутствии дополнительных критериев даты Иерусалимской можно принимать только с осторожностью».

Эти находки служат контекстом для кафтана Метрополитена. Это согласуется с задокументированными находками из Мощевой Балки, где несколько племён Северного Кавказа «по-видимому, разделяли довольно однородную и — если бы не текстильные находки — невзрачную материальную культуру, известную как салтово-маяцкая культура». Носителем мог быть мужчина из Алании, региона, который тогда находился под властью хазар. Эти племенные всадники служили местными проводниками и перевозчиками, собирая короткие отрезки шёлка в качестве «пошлины и вознаграждения» из тканей, доставляемых по северному маршруту древнего Шёлкового пути.

Описание 

Кафтан сшит из плотного отбеленного полотна переплетения льняной ткани, ныне обесцвеченного с могилы. Он отделан каймой из двух отдельных тканых шёлковых тканей и имел подкладку из овчины, от которой остались только следы. Покрой или форма кафтана характерна для мужских пальто адыго-аланских племён Центрального Кавказа, хотя в стиле прослеживается влияние Персии, Средней Азии и степных кочевников.

Кафтан притален к верхней части туловища и имеет расклешенную юбку на талии. Передняя часть двубортная, при этом «правильная левая передняя часть закрывается вправо, а правая передняя часть перекрывает её». Два длинных разреза сзади, ниже линии бедер, также обшитые шёлковой каймой, подходят для сидящего всадника. Изделие застёгивается тремя комплектами лямок, обтянутыми тканью пуговицами и витыми петлями шнура из косых полос льна. Кафтан сделан из льняной ткани, сотканной в виде рулона ткани и выкроенной по «полупрямой» структуре с треугольниками и трапециями, некоторые из которых состоят из более мелких фрагментов ткани, собранных для придания формы одежде. Этот тип конструкции характерен для традиционной одежды Восточной Европы и Западной Азии.

Нижние рукава и верхний вырез кафтана не сохранились, и неизвестно, входили ли в состав одежды воротник или обшлага. Детали сшиты льняными нитками аккуратными плоскими швами, а верхняя часть туловища и юбки были собраны и отделаны отдельно перед соединением на талии. «В целом, высокое качество льняной ткани, дизайн одежды, крой, сборка и шитьё продемонстрировали замечательную профессиональную координацию по сравнению с одновременными образцами других культур, свидетельствуя о высоких стандартах этого региона в художественных и технических достижениях текстильной культуры и, возможно, даже социальные приличия».

Шёлковые края 

Края кафтана, каждая около  широкие, изготовлены из узорчатого шёлка двух разных рисунков из полихромного самита (сложного саржевого переплетения с утком). Один текстиль используется для лацканов и внешней каймы нижних полотнищ, а второй — для внутренней каймы нижних полотнищ. И то, и другое было бы видно, когда одежда была надета. Шёлковые каймы штучные (один из трёх разных болтов одной общей конструкции). Они набиты шерстяной ватой по толщине льняного пальто с подкладкой из овчины. Два шёлка теперь выглядят как узоры не совсем белого цвета на темно-коричневом, но анализ показывает, что каждый узор имеет четыре цвета. Уже невозможно с уверенностью определить, какие цвета использовались; вероятно, первоначально рисунки были тёмно-синими от растения, содержащего индиго, жёлтыми, ярко-красными от сафлора и белыми (неокрашенный шёлк) на темно-коричневом или чёрном фоне.

Фрагменты шёлка, найденные в Мощевой Балке, Иерусалимская разделила на группы по вероятному происхождению. Предполагается, что большинство из них согдийские, изделия центров шелкоткачества в окрестностях Самарканда. Однако внутри этой группы есть подмножество, в том числе отделка кафтана, вероятно, сугубо местного происхождения. «Фрагменты этой очень ограниченной группы до сих пор не обнаружены за пределами местонахождений на Северо-Западном Кавказе. … В диапазоне «согдийских» они технически сильно уступают остальному материалу, как в крашении, так и в ткачестве». Особенно быстро разлагается красный сафлоровый краситель, но все красители, используемые в шёлковой окантовке, имеют низкое качество. Кругло-крестовые конструкции упрощены, а сами медальоны различаются по размеру и форме. Все эти факторы предполагают производство в сельской местности, вероятно, предназначенное для экспорта.

Примечания 

Шёлковый путь
Экспонаты Метрополитен-музея
История Северного Кавказа
Археологические объекты Карачаево-Черкесии
Одежда народов Кавказа
История одежды
Аланы